Antal Gyula (1842–1907) jogász, bencés szerzetes, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő
 Antal Gyula (1896–1938) református lelkész
 Antal Gyula (1922–1983) atléta, futó (Vasas), edző
 Antal Gyula (1925–1984) kohómérnök
 Antal Gyula (1931–2016) evezős, sportbíró, egyesületi elnök